Carlo Orelli – militare italiano
Giorgio Orelli – scrittore e poeta svizzero.
Giovanni Orelli – scrittore svizzero.
Orelli (famiglia) – famiglia di pittori originaria di Locarno. Tra gli esponenti più significativi troviamo:
Giuseppe Antonio Orelli pittore di origine svizzera
Vincenzo Angelo Orelli – pittore svizzero-italiano, figlio di Giuseppe Antonio
Orelli (famiglia nobile) – famiglia nobile originaria di Locarno. 
Simone Orelli (ca. 1220- ca. 1291) – nobile e politico svizzero-italiano
Aloisio Orelli (?-1572) – mercante e capostipite degli Orelli di Zurigo
Johann Melchior Aloys von Orelli (1542-1623) – mercante 
Felix Orelli (1754-1798) – politico e militare svizzero
Hans Conrad von Orelli (1714-1785) – politico ed imprenditore svizzero
Hans Heinrich von Orelli (1715-1785) – mercante e politico svizzero
Johann Caspar von Orelli (1787-1849) – filologo classico svizzero
Hans Conrad von Orelli (1770-1826) – teologo svizzero
Aloys von Orelli (1827-1892) – giurista e politico svizzero
Paul Carl Eduard von Orelli (1849-1927) – banchiere svizzero
Carl Anton Ludwig von Orelli (1808-1890) – militare e politico svizzero
Hans Conrad von Orelli (1853-1904) – militare svizzero
Heinrich von Orelli (1783-1860) – giurista e politico svizzero